L'amore non esiste – cortometraggio del 2008 diretto da Massimiliano Camaiti
L'amore non esiste – singolo di Fabi Silvestri Gazzè del 2014